Die Football League Second Division 1958/59 war die 56. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 23. August 1958 und endete am 30. April 1959.

Zweitligameister wurde Sheffield Wednesday und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Fulham in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1959/60 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Aston Villa und FC Portsmouth die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Grimsby Town und der FC Barnsley. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1959/60 der Third-Division-Meister Plymouth Argyle und das zweitplatzierte Hull City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1958-59 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1958/59
1958